Plusieurs définitions peuvent correspondre à close combat :
Le close combat est un art martial.
Close Combat est le nom d'une série de jeux de stratégie en temps réel (RTS) sur PC.

Voir aussi 
Le Close Quarter Combat est un autre art martial.